Карибжанов — казахская фамилия; имеет женскую форму Карибжанова. Известные носители:
 Карибжанов, Айдан Табониязович (род. 1971) — казахстанский финансист, экономист. 
 Карибжанов, Жаныбек Салимович (род. 1948) — агроном-экономист, аким Восточно-Казахстанской области (2007—2008).
 Карибжанов, Фазыл Каримович (1912—1960) — советский казахский партийный и государственный деятель.